Kortbølgeradio har flere betydninger:
 Kortbølgeradio (kommunikation)
 Kortbølgeradio (modtager)